Hannu-Pekka Björkman (1969-), acteur finlandais.
 Jesper Björkman (1993-), footballeur suédois.
 Jonas Björkman (1972-), joueur de tennis professionnel suédois.
 Pamela Bjorkman (également orthographié Pamela Björkman ; 1956-), biochimiste américaine.
 Ruben Bjorkman (1929-), joueur américain de hockey sur glace.
 Stig Björkman (1938-), critique de cinéma, scénariste et réalisateur suédois.

Patronyme suédois